Extrém označuje krajnost, výstřednost, mimořádnost.

 Extrém funkce – matematický pojem
 Extremismus
 Extrémní programování (XP) – metodologie vývoje softwaru
 Extrémní sporty